Список танцевальных хитов № 1 1986 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1986 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.

Список синглов № 1

См. также 
 1986 год в музыке
 Лучшие синглы США 1986 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 1986 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1986 году

Примечания 

Чарты Billboard 1986 года
Списки танцевальных хитов Billboard
Списки хитов № 1 1986 года